Советская улица — улица в центральной части города Кашира Московской области. Улица получила свое современное название в период коммунистического строя. Дореволюционное название улицы — Московская.

Описание 
Улица берет свое начало от пересечения с улицей Маршала Астахова. и далее уходит в северном направлении, а позднее в северо-восточном направлении. Заканчивается улица Советская в районе реки Оки, переходя в улицу Ильича. По ходу движения со стороны начала улицы ее пересекает Безымянный переулок. Слева по ходу движения с начала улицы примыкают Пушкинская улица, улица Фридриха Энгельса, улица Свободы, улица Коммуны, Пушкинский переулок, Колодезный переулок, Первомайская улица и Ксенофонтьевский переулок. Справа по ходу движения примыкают улица Карла Маркса, улица Горького и улица Рогожина.

На всем своем протяжении улица является улицей с двусторонним движением.

Нумерация домов по улице начинается со стороны Маршала Астахова.

Почтовый индекс Советской улице в городе Кашире Московской области - 142900.

Примечательные здания и сооружения 

 Каширский городской районный суд Московской области - Советская улица, владение 13.
 Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Православный храм) - улица Фридриха Энгельса, владение 1.
 Мемориал защитникам правопорядка, павшим при исполнении - Советская улица, владение 25.
 Пушкинский сквер - пересечение Советской улицы и улицы Коммуны.
 Церковь Николы Ратного (Православный храм) - улица Рогожина, владение 2.
 Отдел по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел России по городскому округу Кашира - улица Советская, владение 25.
 Каширский краеведческий музей - Советская улица, владение 46. В настоящее время музей обладает более чем 20 тысячами экспонатов.
 Дом Зубовых - улица Советская, владение 49.
 Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы (Православный храм) - площадь Володарского, владение 3.
 Памятник Сергию Радонежскому - улица Рогожкина, владение 4.

Транспорт 
По улице Советской осуществляется движение общественного транспорта. Здесь проходят маршруты городского автобуса № 1, № 4, № 22, № 23, № 24 и № 31.

Примечания

Ссылки 
 Яндекс.Карты - улица Советская, город Кашира Московской области
 Карты Google - улица Советская, город Кашира Московской области

Улицы по алфавиту
География Каширы